WWE Raw Tag Team Championship este un titlu pe echipe din promoția de wrestling World Wrestling Entertainment. Acesta este titlul care a rămas dupa unificarea acesteia cu World Tag Team Championship și aparține în exclusiv a brandului Raw. Campionii actuali sunt Zack Ryder și Curt Hawkins.

Statistici

Cele mai lungi echipe campioane

Cei mai longevivi campioni 

World Wrestling Entertainment
Titluri de campion ale WWE